Yorktown peut faire référence à :
Une ville des États-Unis :
Yorktown (Arkansas)
Yorktown (Caroline du Nord)
Yorktwon (Illinois)
Yorktown (Indiana)
Yorktown (Iowa)
Yorktown (Kentucky)
Yorktwon (Maryland)
Yorktown (New Jersey)
Yorktown (New York)
Yorktwon (Ohio)
Yorktown (Philadelphie), une banlieue de Yorktown (Pennsylvanie),
Yorktown (Pennsylvanie)
Yorktown (Texas)
Yorktown (Virginie), ayant donné son nom à :
 Bataille de Yorktown, en 1781
 Siège de Yorktown (1862)
 , plusieurs vaisseaux de guerre de la Marine Américaine,

Voir aussi
 ,
 ,